Miloš Roman (* 6. listopadu 1999, Kysucké Nové Mesto) je slovenský hokejista. Hraje na postu útočníka.

Hráčská kariéra 
 2016–17 HC Oceláři Třinec, HC Frýdek-Místek
 2017–18 Vancouver Giants	WHL
 2018–19 Vancouver Giants	WHL
 2019–20 Vancouver Giants „A“	WHL
 2020/2021 HC Oceláři Třinec ELH
 2021/2022 HC Oceláři Třinec ELH
 2022/2023 HC Oceláři Třinec ELH

Seniorská reprezentace

Externí odkazy 
 
 
 Profil na HC Oceláři Třinec

Slovenští hokejoví útočníci
Hráči HC Třinec
Narození v roce 1999
Narození 6. listopadu
Žijící lidé
Muži